Telemark (skijanje), tehnika koja se koristi u skijanju

 Telemark, okrug u Norveškoj